In der Saison 2008 der European Football League wurde eine Qualifikationsrunde in vier Divisionen ausgespielt, wobei sich jeweils der Gruppenerste für das Viertelfinale qualifizieren konnte. Zudem stießen im Viertelfinale vier automatisch qualifizierte Teams dazu. Für Deutschland ging der Vizemeister des Vorjahres an den Start, die Stuttgart Scorpions. Im rein österreichischen Eurobowl setzten sich die Swarco Raiders Tirol mit 28 zu 24 gegen die Vienna Vikings durch.

Qualifikationsrunde

Division 1

Division 2 
19. Apr. Moskau Patriots - Seinäjoki Crocodiles 6:17 (6:0,0:3,0:14,0:0)

Division 3

Division 4

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Eurobowl

Siehe auch 
 EFAF Cup 2008

Weblinks 
 Schedule / Results 2008 (kompletter Spielplan auf eurobowl.info)

2008
American-Football-Saison 2008